Pachycerus är ett släkte av skalbaggar. Pachycerus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Pachycerus